A békák királyt választanak a La Fontaine-mesék című rajzfilmsorozat második évadának negyedik epizódja.

Rövid tartalom

Alkotók 
 Mesélő: Bodrogi Gyula
 Rendezte: Dargay Attila
 Írta: Georges De La Grandiere
 Zenéjét szerezte: Pethő Zsolt
 Operatőr: Henrik Irén
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Czipauer János
 Háttér: Sajdik Ferenc
 Rajzolták: Dékány Ferenc, Gáspár Imre, Székely Ildikó
 Kisérőzöveg: Jacques Degor
 Gyártásvezető: Kunz Román
Készítette a Pannónia Filmstúdió az Edition et Diffusion Cinématographique közreműködésével

Források 

 A békák királyt választanak a Hungarian Movie Database oldalon 

La Fontaine-mesék
Dargay Attila-filmek